Équilibre statique peut désigner :
l'équilibre statique en mécanique ;
l'équilibre statique en physiologie.